Den nederländska Eredivisie 2003/2004 vanns av AFC Ajax.

Tabell

Kvalspel

Grupp A

Grupp B

Skytteligan 
31 - Mateja Kežman - PSV
20 - Dirk Kuyt - Feyenoord
15 - Gerald Sibon - SC Heerenveen
14 - Thomas Buffel - Feyenoord
14 - Ali El Khattabi - AZ Alkmaar
14 - Blaise Kufo - FC Twente
13 - Zlatan Ibrahimović - Ajax
13 - Iwan Redan - RKC Waalwijk

2003/2004
Fotbollssäsongen 2003/2004
2003 i Nederländerna
2004 i Nederländerna